Давид Налбандијан је освојио турнир. У финалу је победио Рафаела Надала резултатом 6:4, 6:0.

Носиоци

 Роџер Федерер (треће коло)
 Рафаел Надал (финалиста)
 Новак Ђоковић (друго коло)
 Николај Давиденко (треће коло)
 Давид Ферер (четвртфинале)
 Џејмс Блејк (треће коло)
 Фернандо Гонзалез (друго коло)
 Томи Робредо (четвртфинале)

 Томи Хас (треће коло) 
 Ришар Гаске (полуфинале)
 Гиљермо Кањас (треће коло) 
 Томаш Бердих (треће коло) 
 Иван Љубичић (друго коло) 
 Карлос Моја (друго коло) 
 Енди Мари (четвртфинале) 
 Хуан Игнасио Чела (друго коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе
 Главни жреб
 Квалификације

Париз мастерс 2007.
Париз мастерс — појединачно